Powderfinger heißt: 
 Powderfinger (Lied), ein 1979 veröffentlichtes Lied von Neil Young
 Powderfinger (Band), eine 1989 nach dem Lied benannte australische Rockband